Michel Félix Dunal (1789-1856), botaniste et mycologue français,
dunal (ou dunaire) est un adjectif se rapportant à la dune :
dune
banquette
dune embryonnaire ou dune verte ou avant-dune
dune blanche ou dune jaune
dune grise ou dune fixée
dune noire
dune brune
panne (interdune)